Mother’s Day  ist der Originaltitel folgender Filme:

 Muttertag (1980), US-amerikanischer Film von Charles Kaufman
 Mother’s Day – Mutter ist wieder da, US-amerikanischer Film von Darren Lynn Bousman (2010)
 Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel, US-amerikanischer Film von Garry Marshall (2016)